Kozma Géza (1902–1986) zeneszerző
 Kozma Géza (1927) közgazdász, újságíró